Гран-при Мексики 1990 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Соревнования состоялись 24 июня 1990 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:17,958

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики